Molekulska formula -{C15H22O}- se može odnositi na:

 Germakron
 Nootkaton
 Rotundon
 Α-Vetivon